Инсинуация (от  — вкрадчивость, заискивание) — злостный вымысел, внушение негативных мыслей, тайное подстрекательство, нашептывание, преднамеренное сообщение ложных отрицательных сведений (или даже клеветническое измышление), выставление мыслей и поступков своего противника в таком свете, который может ему навредить, и имеющее целью опорочить кого-либо исподтишка, подаваемое намёком (т. е. не прямо, а косвенным указанием на факты и обстоятельства) или тайно.

Отличительные характеристики 
Цель инсинуации — подорвать в слушателях и/или читателях доверие к объекту инсинуаций, следовательно, к его доводам или поведению. Недобросовестность при инсинуации заключается в том, что инсинуирующий, зная действительное положение дел, по какой-то причине с умыслом создает у инсинуируемого или у окружающих ложное отрицательное представление о нём. При этом используются сложные подменные хитросплетения. В отличие от мистификации, инсинуация — это всегда речевой акт и её цель носит не характер розыгрыша противника, а стремление его опорочить в глазах окружающих людей. Поэтому в первую очередь и адресована им. Исполняется она замаскированно, исподтишка, в несколько этапов. Зачастую её трудно отличить от правды. Инсинуация всегда направлена против конкретного определённого человека, который представляется для инсинуирующего как препятствие к реализации своих целей и получению преимущества. При инсинуации применяются обороты речи в мягкой, внушающей форме, незаметно вкрадывающиеся в умы слушателей, для избежания их неудовольствия.

Этимология 
Происходит от , буквально — проникновение куда-нибудь узким или кривым путём; от  — пазуха, далее  — проникать внутрь. Возможно, заимствовано через  и (или) .

См. также 

 Клевета
 Диффамация
 Подлость
 Подлог
 Очернительство

Примечания 

Обман
Фальсификации
Гражданское право
Преступления
Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Пропаганда